Никола́й Язы́ков Языков, Николай Данилович (1740—1803) — генерал-майор, губернатор Новороссийской губернии (1778-1783).
 Языков, Николай Константинович (1842—1897) — русский военный, генерал-лейтенант.
 Языков, Николай Львович (ум. 1817; по другим данным — 1824) — русский вице-адмирал (1805).
 Языков, Николай Михайлович (1803—1847) — русский поэт; брат П. М. Языкова.